Andrzej Wilk (1849–1934) – działacz chłopski, poseł do austriackiej Rady Państwa
 Andrzej Wilk (1850–1926) – żołnierz Legionów Polskich, 16 marca 1937 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Andrzej Wilk (ur. 1893) − major artylerii Wojska Polskiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (czterokrotnie)
 Andrzej Wilk (ur. 1896) – działacz niepodległościowy, 13 września 1933 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Andrzej Wilk (ur. 1943) − aktor filmowy i teatralny
 Andrzej M. Wilk (ur. 1948) – naukowiec i działacz
 Andrzej Wilk (ur. 1973) − samorządowiec

Przypisy